Anne-Sophie Brasme (1984-), une écrivaine française.
 Pierre Brasme (1820-1877), un homme politique français.